Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Miloslav Mečíř e Tomáš Šmíd 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (finale)
 Carlos Di Laura /  Blaine Willenborg (semifinali)
 Carl Limberger /  Mark Woodforde (secondo turno)

 Stanislav Birner /  Jaroslav Navrátil (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Paul McNamee (quarti di finale)
 Charles Cox /  Michael Fancutt (secondo turno)
 Ronald Agénor /  César Kist (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1987